Сезон 2016/17 стал для «Боруссии» 41-м в чемпионате Германии и 107-м со дня основания клуба. По итогам прошлого сезона был заметен прогресс команды. Руководство снова решило довериться главному тренеру Томасу Тухелю. Это дало свои плоды — победа в кубке Германии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

132.500.000

Зима 

8.600.000

Ушли из клуба

Лето 

110.500.000

Зима 

0

Общие убытки:141.100.000

Общая прибыль:110.500.000

Разница:30.600.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала 
Матч должен был пройти 11 апреля, однако был отложен на день из-за нападения на автобус немецкой команды

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2016/2017